

Cinema 
 Billy Warlock – attore televisivo statunitense
 Dick Warlock – attore e stuntman statunitense
 Ultima notte a Warlock (Warlock) – film del 1959
 Warlock – film del 1989 diretto da Steve Miner
 Warlock - L'angelo dell'apocalisse (Warlock: The Armageddon) – film del 1993 diretto da Anthony Hickox

Letteratura 
 Ultima notte a Warlock (Warlock) – romanzo di Oakley Hall del 1958
 Figli del Nilo (Warlock) – romanzo di Wilbur Smith del 2001

Musica 
 Peter Warlock – compositore inglese
 Warlock – gruppo tedesco di genere heavy metal

Fumetti 
 Adam Warlock – personaggio della Marvel Comics
 Warlock – personaggio della Marvel Comics

Videogiochi 
 Warlock – videogioco del 1987 per Amstrad CPC e ZX Spectrum
 Warlock (Warlock's Quest) – videogioco del 1988 per vari computer
 Warlock – videogioco del 1994 per Mega Drive e SNES
 Warlock – classe di personaggi nel gioco di ruolo fantasy di Dungeons & Dragons